Con el apellido o nombre Salonius encontramos a las siguientes personas:
 P. Salonius.-Militar romano
 C. Salonius.- Triunviro romano.
 Q. Salonius Sarra.- Magistrado romano
 M. Salonius.- El padre de Salonia.
 Salonius de Ginebra.- Religioso y escritor, fue hijo de Euquerio de Lyon

P. Salonius 
P. Salonius fue tribuno de los soldados y primer centurión, durante mucho tiempo, en años alternativos.

Fue odiado por sus soldados, según Tito Livio, porque se había opuesto a sus proyectos de motín en el año 342 a. C.

C. Salonius 

C. Salomius fue uno de los triunviros que fundó la colonia de Tempsa en el año 194 a. C.

Q. Salonius Sarra 

Q. Salonius Sarra fue pretor en el año 192 a. C. y obtuvo Sicilia como su provincia según Tito Livio.

M. Salonius 

M. Salonius era el padre de la segunda mujer de Catón el Censor, Salonia.

Salonius de Ginebra 
Salonius de Ginebra fue el hijo de Euquerio, obispo de Lyon, y discípulo de Salvanius a quien dedicó sus dos trabajos "De Avaritia" y "De Providentia", y se supone que murió por 478 d. C. porque en las actas del Concilio de Arlés, celebrado durante aquel año, a cierto Theophlastus, habló como presidente acerca de Génova.

Fue educado en el monasterio de Lérins, bajo la instrucción de Honoratus, Hilary, Salvianus, Vicentinus y otros y asistió al Concilio de Orange en 441 d. C., y su obra "Exposición mística de las Parabolas de Salomón", es en forma de conversación entre él y su hermano Veranus, y tenemos también una epístola escrita en su propio nombre y enviada a León I el Magno, incluida en los trabajos pontificios por Quesnell y por los hermanos Ballerini.

La investigación moderna duda que fuera el escritor de alguna de sus obras:
 J.P. Weiis: " L'aunchenticité de l'oeuvre de Salonis de Genève", 1970.
 V. Flint: "The true author of the Salonis Commentari in Parabolas Salomoni", 1970.

Referencias 
 Aikin, J.- General biography, London, 1813.
 Cochram, J.- A second catalogue of manuscripts in different languages on teology, London, 1837.
 Smith, W.- A dictionary of Greek and Roman biography and mitology, London, 1873.